

Wydarzenia 

 Aleksander Wielki wkroczył do północno-zachodnich Indii
 małżeństwo Aleksandra Wielkiego z Baktryjką Roksaną